Андре Агаси је четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Џен-Мајкла Гамбила резултатом 7:6(7:4), 6:1, 6:0.

Носиоци 

  Густаво Киртен (треће коло)
  Марат Сафин (друго коло)
  'Андре Агаси (победник)
  Пит Сампрас (треће коло)
  Јевгениј Кафељников (треће коло)
  Магнус Норман (треће коло)
  Лејтон Хјуит (полуфинале)
  Патрик Рафтер (полуфинале)
  Тим Хенман (друго коло)
  Алекс Коређа (четврто коло)
  Арно Клеман (треће коло)
  Хуан Карлос Фереро (четврто коло)
  Доминик Хрбати (треће коло)
  Томас Енквист (треће коло)
  Себастијан Грожан (треће коло)
  Марк Филипусис (треће коло)
|
  Вејн Фереира ''(друго коло) 
  Франко Сквилари ''(друго коло) 
  Џен-Мајкл Гамбил ''(финалиста) 
  Седрик Пиолин ''(друго коло) 
  Андреј Павел ''(четврто коло) 
  Карлос Моја ''(четврто коло) 
  Томи Хас ''(четврто коло) 
  Роџер Федерер ''(четвртфинале) 
  Томас Јохансон ''(четврто коло) 
  Марсело Риос ''(друго коло) 
  Владимир Волчков ''(друго коло) 
  Николас Лапенти ''(треће коло) 
  Франсиско Клавет ''(треће коло) 
  Давид Принозил ''(треће коло) 
  Гастон Гаудио ''(четвртфинале) 
  Никола Ескиде ''(друго коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2001.